Раздвое́ние личности:

 Множественная личность — психический феномен, при котором человек обладает двумя или более различными личностями, или эго-состояниями.
 «Раздвоение личности» — девятый номерной альбом петербургской группы Сплин.
 «Раздвоение личности» — кинофильм режиссёра Теда Котчеффа, вышедший на экраны в 1982 году.
 «Раздвоение личности» — кинофильм режиссёров Грега Форда и Терри Леннона, вышедший на экраны в 1987 году.